

Cinema 
Istinto omicida (Killer Instinct) – film del 1991 diretto da David Tausik
Killer Instinct – film del 2001 diretto da Ken Barbet
Killer Instinct – film del 2006

Televisione 
Killer Instinct – serie televisiva statunitense
Tragica scommessa (Killer Instinct) – film per la televisione del 1988 diretto da Waris Hussein
Killer Instinct –  film tv diretto da Douglas Jackson nel 2005

Videogiochi 
 Killer Instinct – videogioco di combattimento prodotto da Rare e realizzato nel 1994
 Killer Instinct 2 – videogioco del 1995
 Killer Instinct – videogioco del 2013, reboot della serie